Essa lista classifica os países do mundo por número de  em utilização.

Lista 

Listas de países
Paises Celulares